

С 7000 по I век до н. э. 
Ниже приведён список крупнейших городов Европы с 7000 года до н. э. по I век до н. э.

С I века н. э. по 1800 
Ниже приведён список крупнейших городов Европы в период с I века н. э. по 1800 год.

Версия Гогенберга и Лиса 
Ниже приведены численность населения крупнейших городов Европы в разные годы по данным учёных Пауля Гогенберга и Линна Холлена Лиса (1985).

*Население Варшавы приведено по данным за 1792 год

Версия Чендлера 
Ниже приведены численность населения крупнейших городов Европы в разные годы по данным учёного  (1987).

См. также 
 Самые населённые города мира в истории
 Крупнейшие города Европы
 Списки городов Европы
 Список крупнейших городов мира на протяжении всей истории
 Древнейшие города мира

Примечания 

История городов Европы
Списки городов Европы
Сравнительные списки
Урбанистика